Дрю Ми́ллер (; , Довер, Нью-Джерси, США) — американский хоккеист, нападающий клуба «Брюнес». Является младшим братом хоккейного вратаря Райана Миллера.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 2003 года был выбран клубом «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 186-м номером. Дебютировал в НХЛ в 2007 году. Уже в своём третьем матче в НХЛовской карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на eliteprospects

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Брехэд Клэн»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»